Nyssia är ett släkte av fjärilar. Nyssia ingår i familjen mätare.

Dottertaxa till Nyssia, i alfabetisk ordning 

 Nyssia aemula
 Nyssia albicans
 Nyssia alpina
 Nyssia alpinaria
 Nyssia alpinus
 Nyssia atlantica
 Nyssia bombycaria
 Nyssia bretschneideri
 Nyssia britannica
 Nyssia carniolica
 Nyssia difficilis
 Nyssia extincta
 Nyssia flavantennata
 Nyssia florentina
 Nyssia goodwini
 Nyssia graecalapponaria
 Nyssia graecaria
 Nyssia graecarius
 Nyssia graecazonaria
 Nyssia harrisoni
 Nyssia hillfritschi
 Nyssia incerta
 Nyssia incisarius
 Nyssia istrianus
 Nyssia italica
 Nyssia johnsoni
 Nyssia langei
 Nyssia merana
 Nyssia nigra
 Nyssia obscura
 Nyssia obsolescens
 Nyssia ochracea
 Nyssia odrinarius
 Nyssia rossica
 Nyssia tenebraria
 Nyssia zieschangi
 Nyssia zona
 Nyssia zonahellfritschi
 Nyssia zonalpina
 Nyssia zonaria

Källor 

Mätare
Nyssia